La Nazionale di pallacanestro femminile italiana Under 18, ex Nazionale italiana Cadette, rappresenta una variante giovanile della Nazionale maggiore femminile pallacanestro, ed è formata da una selezione delle migliori giocatrici di nazionalità italiana di età non superiore ai 18 anni. Partecipa ai Campionati Europei femminili di categoria giovanile di pallacanestro per nazioni gestiti dalla FIBA.
Agli inizi la denominazione originaria era Nazionale Cadette, in quanto la FIBA classificava le fasce di età dai 16 ai 18 anni con la denominazione "cadette". Dal 2000, la FIBA ha modificato il tutto, equiparando sotto la dicitura under 18, sia denominazione che fasce di età. Da allora la selezione ha preso il nome attuale.
Attualmente l'allenatore della selezione è Roberto Riccardi, capo allenatore della squadra lombarda Basket Femminile Milano, iscritta al campionato di Serie B.

Competizioni

Campionati Europei 
Fino al 2004 la competizione ha avuto cadenza biennale. Dall'edizione del 2005 ha assunto una cadenza annuale.
La prima edizione risale all'ormai lontano 1965, in terra bulgara.
L'Italia ha ospitato il campionato nelle edizioni del 1967, 1973, 1979, 1983, 1986, vincendo il bronzo nelle ultime due manifestazioni ospitate.
Per l'Italia, un medagliere arricchito da tre ori, di cui l'ultimo vinto nel 2019, e tre bronzi. Nel 2005, ottenendo l'ultimo posto, è arrivata la retrocessione in Division B, prontamente riscattata l'anno successivo, dove vincendo l'europeo B, è rientrata a far parte delle nazionali di prima fascia.

Division A 

 1965  10°
 1967 7°
 1969 6°
 1971 4°
 1973  3°
 1975 8°
 1977 7°
 1979 5°
 1981 7°
 1983  3°
 1984 5°
 1986  3°
 1988 5°
 1990 6°

 1992 9°
 1994  1°
 1996 11°
 1998 7°
 2000 non qualificata
 2002 9°
 2004 non qualificata
 2005 16° retrocessa in Division B
 2007 8°
 2008 14°
 2009 10°
 2010  1°
 2011 10°
 2012 8°

 2013 6°
 2014 7°
 2015 4°
 2016 7°
 2017 10°
 2018 10°
 2019  1°

Division B
 2006  1° promossa in Division A

 U18